Konstruktørmesterskabet i Formel 1 (World Constructors' Championship (WCC)) bliver uddelt af FIA til den konstruktør som har scoret flest point i en sæson. Konstruktørmesterskabet blev først uddelt i , til Vanwall. Regerende mester er Mercedes, som vandt mesterskabet i .

Forskellige kombinationer af bilfabrikanter/motorer anses for at være en konstruktør i forbindelse med mesterskabet. Konstruktørmesterskabets point beregnes ved at lægge point scoret af dets kørere i hvert løb sammen. Frem til  var det kun pointene til den kører som fik flest point som talte mod konstruktørmesterskabet. Kun i ni tilfælde har teamet som vandt konstruktørmesterskabet ikke også vundet kørermesterskabet samme år.

I de 58 sæsoner mesterskabet er blevet uddelt har i alt 15 forskellige konstruktører vundet det, med Scuderia Ferrari som den mest succesrige med 16 titler, inkluderet seks i træk fra  til .

Efter sæson 
{|class="wikitable"
|-
!Sæson
!Konstruktør
!Motor
!Dæk
!Kørere
!Poles
!Sejre
!Podie-placeringer
!Hurtigsteomgange
!Point
!Margin(point)
|- align="center"
|
|align="left"| Vanwall
|align="left"| Vanwall
|align=“center”|
|align="left"|Stirling MossTony Brooks
|5
|6
|9
|3
|48
|8
|- align="center"
|
|align="left"| Cooper
|align="left"| Climax
|align=“center”|
|align="left"|Jack Brabham*Stirling MossBruce McLaren
|5
|5
|13
|5
|40
|8
|- align="center"
|
|align="left"| Cooper
|align="left"| Climax
|align=“center”|
|align="left"|Jack Brabham*Bruce McLaren
|4
|6
|14
|5
|48
|14
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|Phil Hill*Wolfgang von Trips
|6
|5
|14
|5
|45
|10
|- align="center"
|
|align="left"| BRM
|align="left"| BRM
|align=“center”|
|align="left"|Graham Hill*
|1
|4
|8
|3
|42
|6
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Climax
|align=“center”|
|align="left"|Jim Clark*
|7
|7
|9
|6
|54
|18
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|John Surtees*Lorenzo Bandini
|2
|3
|10
|2
|45
|3
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Climax
|align=“center”|
|align="left"|Jim Clark*
|6
|6
|7
|6
|54
|9
|- align="center"
|
|align="left"| Brabham
|align="left"| Repco
|align=“center”|
|align="left"|Jack Brabham*
|3
|4
|9
|2
|42
|11
|- align="center"
|
|align="left"| Brabham
|align="left"| Repco
|align=“center”|
|align="left"|Denny Hulme*Jack Brabham
|2
|4
|14
|2
|63
|19
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|Graham Hill*Jo SiffertJim ClarkJackie Oliver
|5
|5
|9
|5
|62
|13
|- align="center"
|
|align="left"| Matra
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|Jackie Stewart*Jean-Pierre Beltoise
|2
|6
|10
|6
|66
|17
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|Jochen Rindt*Emerson FittipaldiGraham HillJohn Miles
|3
|6
|7
|1
|59
|7
|- align="center"
|
|align="left"| Tyrrell
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|Jackie Stewart*François Cevert
|6
|7
|11
|4
|73
|37
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|Emerson Fittipaldi*
|3
|5
|8
|4
|61
|10
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|1. Emerson Fittipaldi2. Ronnie Peterson
|10
|7
|15
|7
|92
|10
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|5. Emerson Fittipaldi*6. Denny Hulme33. Mike Hailwood
|2
|4
|10
|1
|73
|8
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|11. Clay Regazzoni12. Niki Lauda*
|9
|6
|11
|6
|72,5
|18,5
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Niki Lauda2. Clay Regazzoni
|4
|6
|13
|7
|83
|9
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|11. Niki Lauda*12. Carlos Reutemann
|2
|4
|16
|3
|95
|33
|- align="center"
|
|align="left"| Lotus
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|5. Mario Andretti*6. Ronnie Peterson
|12
|8
|14
|7
|86
|28
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|11. Jody Scheckter*12. Gilles Villeneuve
|2
|6
|13
|6
|113
|38
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|27. Alan Jones*28. Carlos Reutemann
|3
|6
|18
|5
|120
|54
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Ford
|align=“center”|
|align="left"|1. Alan Jones2. Carlos Reutemann
|2
|4
|13
|7
|95
|34
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|27. Gilles Villeneuve28. Didier Pironi(27). Patrick Tambay(28). Mario Andretti
|3
|3
|11
|2
|74
|5
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|27. Patrick Tambay28. René Arnoux
|8
|4
|12
|3
|89
|10
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| TAG
|align=“center”|
|align="left"|7. Alain Prost8. Niki Lauda*
|3
|12
|18
|8
|143,5
|86
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| TAG
|align=“center”|
|align="left"|1. Niki Lauda2. Alain Prost*
|2
|6
|12
|6
|90
|8
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|5. Nigel Mansell6. Nelson Piquet
|4
|9
|19
|11
|141
|45
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|5. Nigel Mansell6. Nelson Piquet*
|12
|9
|18
|7
|137
|61
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|11. Alain Prost12. Ayrton Senna*
|15
|15
|25
|10
|199
|134
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|1. Ayrton Senna2. Alain Prost*
|15
|10
|18
|8
|141
|64
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|27. Ayrton Senna*28. Gerhard Berger
|12
|6
|18
|5
|121
|11
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Honda
|align=“center”|
|align="left"|1. Ayrton Senna*2. Gerhard Berger
|10
|8
|18
|4
|139
|14
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|5. Nigel Mansell*6. Riccardo Patrese
|15
|10
|21
|11
|164
|65
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|0. Damon Hill2. Alain Prost*
|15
|10
|22
|10
|168
|84
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|0. Damon Hill2. Ayrton Senna(2). David Coulthard(2). Nigel Mansell
|6
|7
|13
|8
|118
|15
|- align="center"
|
|align="left"| Benetton
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|1. Michael Schumacher*2. Johnny Herbert
|4
|11
|15
|8
|137
|25
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|5. Damon Hill*6. Jacques Villeneuve
|12
|12
|21
|11
|175
|105
|- align="center"
|
|align="left"| Williams
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|3. Jacques Villeneuve*4. Heinz-Harald Frentzen
|10
|8
|15
|9
|123
|21
|- align="center"
|
|align="left"| McLaren
|align="left"| Mercedes
|align=“center”|
|align="left"|7. David Coulthard8. Mika Häkkinen*
|12
|9
|20
|9
|156
|23
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|3. Michael Schumacher4. Eddie Irvine(3). Mika Salo
|3
|6
|17
|6
|128
|4
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|3. Michael Schumacher*4. Rubens Barrichello
|10
|10
|21
|5
|170
|18
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello
|11
|9
|24
|3
|179
|77
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello
|10
|15
|27
|12
|221
|129
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello
|8
|8
|16
|8
|158
|14
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello
|12
|15
|29
|14
|262
|143
|- align="center"
|
|align="left"| Renault
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|5. Fernando Alonso*6. Giancarlo Fisichella
|7
|8
|18
|3
|191
|9
|- align="center"
|
|align="left"| Renault
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|1. Fernando Alonso*2. Giancarlo Fisichella
|7
|8
|19
|5
|206
|5
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|5. Felipe Massa6. Kimi Räikkönen*
|11
|9
|22
|11
|204
|103
|- align="center"
|
|align="left"| Ferrari
|align="left"| Ferrari
|align=“center”|
|align="left"|1. Kimi Räikkönen2. Felipe Massa
|8
|8
|19
|13
|172
|21
|- align="center"
|
|align="left"| Brawn
|align="left"| Mercedes
|align=“center”|
|align="left"|22. Jenson Button*23. Rubens Barrichello
|5
|8
|15
|4
|172
|18,5
|- align="center"
|
|align="left"| Red Bull
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|5. Sebastian Vettel*6. Mark Webber
|15
|9
|20
|6
|498
|44
|- align="center"
|
|align="left"| Red Bull
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|1. Sebastian Vettel*2. Mark Webber
|18
|12
|28
|10
|650
|153
|- align="center"
|
|align="left"| Red Bull
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|1. Sebastian Vettel*2. Mark Webber
|8
|7
|14
|7
|460
|60
|- align="center"
|
|align="left"| Red Bull
|align="left"| Renault
|align=“center”|
|align="left"|1. Sebastian Vettel*2. Mark Webber
|11
|13
|24
|12
|596
|236
|- align="center"
|
|align="left"| Mercedes
|align="left"| Mercedes
|align=“center”|
|align="left"|44. Lewis Hamilton*6. Nico Rosberg
|18
|16
|31
|11
|701
|296
|- align="center"
|
|align="left"| Mercedes
|align="left"| Mercedes
|align=“center”|
|align="left"|44. Lewis Hamilton*6. Nico Rosberg
|18
|16
|32
|13
|703
|275
|- align="center"
|
|align="left"| Mercedes
|align="left"| Mercedes
|align=“center”|
|align="left"|44. Lewis Hamilton6. Nico Rosberg*
|20
|19
|33
|9
|765
|297
|-

Noter 
  - Kørere som også vandt kørermesterskabet er indikeret med *. Tabellen inkluderer kun kørere som scorede point. Bilnumre er taget med for at vise at køreren havde samme nummer hele sæsonen. (Udskiftede kørernumre er vist i parentes)
  - Kun point som talte mod konstruktørmesterskabet er taget med.

Efter konstruktør

Efter land

Se også 
 Vindere af kørermesterskabet i Formel 1

Formel 1